Kadare ist der Familienname folgender Personen:
 Besiana Kadare (* 1972), albanische Diplomatin und Botschafterin
 Helena Kadare (* 1943), albanische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ismail Kadare (* 1936), albanischer Schriftsteller